Mansfield Center (Connecticut)
Mansfield Center (Massachusetts)

Desambiguações de topônimos